Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 701 dans le monde.

 Route nationale 701 en France
 Autoroute A701 en France
 Route régionale 701 en Finlande
 Route régionale 701 en Slovénie